Такмичење у бацању кугле у мушкој конкуренцији на 25. Европском првенству у атлетици у дворани 1998. одржано је 28. фебруара у Валенсији (Шпанија).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1996. у Стокхолму бранио је Паоло дал Сољо из Италије.

Земље учеснице 
Учествовала су 23 бацача кугле из 14 земаља.

  Белорусија (1)
  Естонија (1)
  Италија (2)
  Југославија (1)
  Немачка (3)
  Румунија (1)
  Русија (1)
  Украјина (3)
  Уједињено Краљевство (2)
  Финска (2)
  Француска (3)
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1998. години 
Десет најбољих европских бацачa кугле у дворани 1998. године до почетка првенства (17. фебруара 1998), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕПд 1998.

Освајачи медаља

Резултати 
Такмичење је одржано истог дана у два нивоа: квалификације и финале. Квалификациона норма за 12 финалиста износила је 20.00 м /КВ, коју је пребацио само 1 такмичар, а 11 се квалификовало на основу постигнутог резултата (кв).

Квалификације 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за мушкарце после 25. Европског првенства у дворани 1970—1998.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резулати ЕП у дворани 1998. на сајту maik-richter.de
 Резултати ЕП 1998. на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 1998.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани